Johann Prestel ist der Name folgender Personen:

* Johann Adam Prestel (1775–1818), deutscher Maler und Kupferstecher
 Johann Erdmann Gottlieb Prestel (1804–1885), deutscher Maler
 Johann Gottlieb Prestel (1739/1733–1808), deutscher Kupferstecher, Zeichner und Maler